Mummucina är ett släkte av spindeldjur. Mummucina ingår i familjen Mummuciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Mummucina